Классификация российских внутренних водных путей — набор стандартов, определяющих судоходность и пропускную способность внутренних водных путей России.

Классы внутренних водных путей по габариту 
Класс внутреннего водного пути устанавливается в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 26775-97 «Габариты
подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях», введённого с 1 января 1998 года взамен ГОСТ 26775-85 постановлением Госстроя России от 29.07.97 № 18-42.

Ориентировочно, минимальная густота движения на 1 км пути равна для сверхмагистралей — 500-16000 тыс. т-км, для магистралей — 150—2500 т. т-км, для путей местного значения V класса — 50—500 тыс. т-км, и для путей местного значения VII класса, то есть малых рек, менее 100 тыс. т-км.

Классификация по ветро-волновому режиму 
В соответствии с классификацией, которая объединяет задачи обеспечения безопасности судоходства и унификации транспортного флота, внутренние водные бассейны, включая участки с морским режимом судоходства, классифицируются по разрядам «Л», «Р», «О» и «М» в зависимости от их ветро-волнового режима исходя из следующих условий:

1) в бассейнах разрядов «Л», «Р» и «О» волны 1%-ной обеспеченности высотой соответственно 0,6, 1,2 и 2,0 м имеют суммарную повторяемость (обеспеченность) не более 4 % навигационного времени;

2) в бассейнах разряда «М» волны 3%-ной обеспеченности высотой 3,0 м имеют суммарную повторяемость (обеспеченность) не более 4 % навигационного времени.

Перечни внутренних водных бассейнов России в зависимости от их разряда, а также морские районы, в которых может осуществляться эксплуатация судов смешанного (река — море) плавания, и условия эксплуатации судов устанавливаются правилами

Морские районы классифицируются по разрядам «О-ПР», «М-ПР» и «М-СП» в зависимости от их ветро-волнового режима и обеспеченности местами убежища.

См. также 
 Классификация европейских внутренних водных путей
 Перечень внутренних водных путей России
 Судоходные реки России

Примечания 

 
Речной транспорт России
Системы классификации